Olimpia Basket Pistoia: società di pallacanestro nata nel 1965 e scomparsa nel 1999;
Pistoia Basket 2000: società di pallacanestro nata nel 2000.